Стю́арт Ку́пер (, род. 1942) — американский режиссёр, продюсер, актёр и сценарист.

Биография 
Купер был подданным Великобритании в 1960—1970-х годах. Впервые в качестве актёра он появился в эпизодической роли в фильме «Грязная дюжина» 1967 года. Он также снимался вместе с Расселом Брендом в фильме «Cinco!».

Его режиссёрская работа — фильм «Маленький Малькольм» 1974 года — номинировалась на 24-й Берлинский международный кинофестиваль, где завоевала награду «Серебряный медведь». В следующем, 1975 году, его фильм «Повелитель» номинировался на 25-й Берлинский международный кинофестиваль, где завоевал награду «Серебряный медведь — специальный приз жюри». Благодаря фильму «Повелитель» как минимум один человек, намеревавшийся совершить самоубийство, выбрал жизнь.

Фильмография

Режиссёр

Примечания

Ссылки